Serrano bezeichnet:
 Serrano (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 „Bergland“ (auch „Gebirgsbewohner“) im Spanischen und Portugiesischen, siehe Sierra (Geographie)
 Serrano (Volk), Schoschonenvolk in Kalifornien
 Serrano (Chili), Chili-Sorte der Art Capsicum annuum
 Río Serrano, Fluss in Südchile
 Los Serrano, spanische TV-Serie
 Der Fall Serrano, deutscher Titel eines französischen Spielfilms von 1977
 Serrano-Schinken, spanischer luftgetrockneter Schinken aus der Sierra Nevada
 Villa Serrano

Serrano ist der Name folgender Orte:
 Serrano (Córdoba), Ort in Argentinien
 Puerto Serrano, Ort in der spanischen Provinz Cádiz

Siehe auch:
 Serano
 Serrana